Soused může znamenat:

 soused – osoba, která bydlí v blízkosti obydlí jiného člověka
 soused – za feudalismu plnoprávný příslušník obce (jen sousedé se mohli podílet na správě obce, naopak to nemohli podruzi, podsedníci, chalupníci, baráčníci, spolupodlažníci apod.), obdoba měšťana
 Soused (album) – kolaborativní album americké kapely Sunn O))) a zpěváka Scotta Walkera
 soused - záporná postava ve hře Hello Neighbor

Související články 
 Sousedé

Externí odkazy